Blechpest ist polemischer Begriff, der aus Blech und Pest zusammengesetzt ist. Der Begriff dient insbesondere der Kritik an:

 Außenwerbung mit Emailleschildern, siehe Werbekritik#Vereinnahmung des öffentlichen Raumes
 Dächern und Wandverkleidungen aus Well- oder Falzblech 
 Verkehrszeichen, siehe Verkehrszeichen (Deutschland)#Kritik am „Schilderwald“